Skandiahuset kan avse:

Skandiahuset, Göteborg
Skandiahuset, Kungsholmen 
Skandiahuset, Sveavägen (Thulehuset, Sveavägen) – en kontorsbyggnad på Sveavägen i stadsdelen Norrmalm i centrala Stockholm
Skandiahuset, Malmö – ett tidigare namn på Bylgiahuset.
Skandiahuset, Mynttorget – en byggnad i kvarteret Neptunus större vid Mynttorget i Gamla stan i Stockholm
Skandiahuset, Uppsala